Mark Richards (1760-1844) -- politico statunitense del Vermont
Mark Richards – calciatore inglese
Mark Richards – rugbista a 15 sudafricano
Mark Richards – surfista australiano
Mark Richards – tennista australiano